Capella de Sant Sebastià (Campmany), església de Campmany (Alt Empordà)
 Capella de Sant Sebastià (Jorba), església a Jorba (Anoia)
 Capella de Sant Sebastià (Mataró), capella de Mataró (Maresme)
 Capella de Sant Sebastià (Piera), capella a Piera (Anoia)
 Capella de Sant Sebastià (Sant Pere Pescador)''', església de Sant Pere Pescador (Alt Empordà)